«Мёбиус» — название нескольких фильмов:
 «Мёбиус» — немецкий фильм 1993 года.
 «Мёбиус» () — аргентинский фантастический фильм 1996 года.
 «Мёбиус» — фильм 1997 года.
 Мёбиус 17 — немецкий фильм 2005 года.
 «Мёбиус» () — российско-французский фильм Эрика Рошана 2013 года.
  () — южнокорейский фильм Ким Ки Дука 2013 года. См. также 
 Лист Мёбиуса (фильм)

 Примечания